Finnholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Finnholmen, Pargas, Åboland, 
 Finnholmen, Lovisa, Nyland,

Se även
Finnholm
Finnholmarna

Robotskapade Finlandförgreningar